Hypsostromataceae är en familj av svampar. Hypsostromataceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hypsostromataceae